Хасавов — кумыкская фамилия. Известные носители':
 Хасавов, Арслан Дагирович (род. 1988) — российский писатель.
 Хасавов, Дагир Зиявдинович (род. 1959) — российский адвокат.